Neu! (NEU!, произносится: Ной!) — западногерманская краут-рок-группа, существовавшая в первой половине 1970-х и в середине 1980-х годов. Название группы означает в переводе с немецкого «новый».

Музыка 
Композиции группы, большей частью инструментальные, насыщены импровизациями, электронными эффектами и обработанным звуком, что ставит Neu! на один уровень с немецкими экспериментальными группами того времени, такими как Kraftwerk и Can. В ритмической основе большой части музыки Neu! присутствует характерный для группы, работ Конни Планка и некоторых других композиций краут-рока, пульсирующий бит «моторик».

Одной из самых известных композиций группы является «Hallogallo».

Годы спустя после распада, многие известные музыканты называли Neu! в числе наиболее повлиявших на них музыкальных явлений. Однако коммерческий успех был очень сдержанным, как и у многих других групп, игравших краут-рок.

Композиции группы постоянно появлялись в различных музыкальных программах, например, в радиопередаче Джона Пила и в саундтреке к фильму «Убить Билла» Квентина Тарантино.

История

1971—1975 
Основатели группы — гитарист Михаэль Ротер и барабанщик Клаус Дингер — изначально были участниками раннего состава группы Kraftwerk, позже ставшей широко известной. В 1971 году перед выступлением Kraftwerk в телепрограмме «Beat-Club» произошла ссора между Ротером и Дингером с одной стороны и лидерами Kraftwerk Ральфом Хюттером и Флорианом Шнайдером-Эслебеном — с другой. В итоге Михаэль Ротер и Клаус Дингер покинули Kraftwerk и основали группу Neu!.

Группа просуществовала до 1975 года и записала три альбома, стилистически близких к ранним альбомам Kraftwerk, при участии продюсера Конни Планка, оказавшего большое влияние на звучание группы и краут-рока в целом.

В 1975 году группа распалась. Музыканты начали сольные карьеры и работали с такими группами, как La Düsseldorf, Harmonia и Cluster.

1985—1986 
С 1985 по 1986 год Дингер и Ротер предпринимали попытку возобновить Neu!, однако воссоединение продлилось недолго. В музыке появилось больше синтезаторного звука и элементы стиля нью-вейв. Записанный в этот период материал вышел только в 1996 году альбомом Neu! 4. В 1987 году умер Конни Планк.

2001 
В 2001 году Ротер и Дингер снова сотрудничали в студии, сделав цифровой ремастеринг альбомов Neu!. Альбомы, раньше выходившие только на виниле и давно не переиздававшиеся, были переизданы на виниле и CD в 2001 году на нью-йоркском лейбле Astralwerks и на лейбле Герберта Грёнемайера Grönland Records.

Состав

Основные участники группы 

 Клаус Дингер () — вокал, ударные, гитары, клавишные, кото, перкуссия
 Михаэль Ротер () — гитары, бас-гитара, клавишные и вокал
 Конни Планк () — продюсер и звукоинженер

Сотрудничавшие с группой 
 Томас Дингер () — 1975, ударные
 Эберхард Кранеман () — 1972, бас-гитара, слайд-гитара
 Ганс Лампе () — 1975, ударные
 Ули Трепте () — 1972, бас-гитара (умер в 2009)

Дискография 
 Neu! — 1972
 Neu! 2 — 1973
 Neu! '75 — 1975
 Neu! 4 (материал, записанный в 1985—1986 годах) — 1995
 Neu! '72 Live! (запись с репетиции) — 1996

Фрагмент из композиции 
 30 секунд из композиции «Hallogallo», первой композиции с дебютного альбома Neu! 1972 года (650KB, 160 kbit/s, файл в формате OGG)

Примечания 

Рок-группы Германии
Группы краут-рока
Группы прогрессивного рока
Группы протопанка
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1971 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1986 году
Исполнители Astralwerks